Stati Uniti d'America
Millstone – borough della Contea di Somerset, New Jersey
Millstone – fiume del New Jersey
Millstone – township della Contea di Elk, Pennsylvania
Millstone Township,  Contea di Monmouth New Jersey